Lil est un sigle pour :
Loi informatique et libertés (France)

Lil (ou Lil') est le préfixe de noms de certains rappeurs américains qui est le diminutif de  ( en français) :
Lil Baby
Lil Boosie
Lil' Bow Wow, depuis Bow Wow
Lil Debbie
Lil Dicky
Lil Durk
Lil' Flip
Lil' Kim
Lil' Keke
Lil Jumex, ou JUMEX
Lil Jon
Lil Kleine
Lil Loaded
Lil Mosey 
Lil Mama
Lil Nas X
Lil Peep
Lil' Pimp
Lil Pump
Lil Reese
Lil' Romeo, depuis Romeo
Lil Rob
Lil' Scrappy
Lil Skies
Lil Tecca
Lil Tjay
Lil' Troy
Lil Twist
Lil Uzi Vert
Lil Wayne
Lil Yachty
Lil Xan, depuis Diego
Lil Miloud
Lil Maurice

Autres 
Lil' Ed, un chanteur de blues américain
Lil' Son Jackson, un chanteur de blues américain
Lil' Bush, une série télévisée américaine diffusée sur Comedy Central
Lil' Louis, un disque jockey et producteur de musique
Lil Armstrong, une pianiste et musicienne de jazz
Lil Green, une chanteuse de blues américaine